Джек Питер Грилиш (; родился 10 сентября 1995, Солихалл, Англия) — английский футболист, полузащитник клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Англии.

Клубная карьера 
Воспитанник английского клуба «Астон Вилла» из Бирмингема. В сезоне 2012/13 стал победителем международного турнира NextGen Series, играя за команду «Астон Виллы» до 19 лет. В сезоне 2013/14 был в аренде в клубе «Ноттс Каунти», выступающем в Первой лиге (3-й дивизион Англии). Провёл 37 игр и забил 5 голов в чемпионате. За основную команду «Виллы» дебютировал 7 мая 2014 года в 29-м туре Премьер-лиги в матче против «Манчестер Сити». Бирмингемцы потерпели поражение со счётом 0:4. В сезоне 2014/15 сыграл 17 матчей в Премьер-лиге. Дошёл с командой до финала Кубка Англии, в котором «Астон Вилла» потерпела поражение со счётом 0:4 от лондонского «Арсенала». В сезоне 2015/16 сыграл 16 матчей и забил 1 гол в чемпионате. В сезоне 2016/17 сыграл 31 матч и забил 5 голов в Чемпионшипе. В сезоне 2017/18 сыграл 30 матчей и забил 3 гола в Чемпионшипе. В сезоне 2018/19 сыграл 34 матча и забил 6 голов в Чемпионшипе. Вместе с командой выиграл плей-офф за выход в АПЛ.

5 августа 2021 года перешёл в английский клуб «Манчестер Сити» за 100 млн фунтов, что стало рекордным трансфером для британских футбольных клубов. Контракт был подписан на 6 лет.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Ирландии различных возрастов (до 17 лет, до 18 лет и до 21 года).

В мае 2015 года главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил сообщил, что Грилиш отказался от вызова в сборную, так как в данный момент сосредоточен на играх за клуб. В сентябре 2015 года главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон выразил надежду, что Грилиш определится со своим будущим уже к октябрю.

28 сентября 2015 года Джек объявил, что принял решение выступать за сборную Англии. 18 марта 2016 года получил разрешение ФИФА на выступление за сборную Англии.

В 2016 году дебютировал за сборную Англии до 21 года.

8 сентября 2020 года дебютировал за основную сборную Англии в матче Лиги наций УЕФА против сборной Дании.

Достижения

Командные 
«Астон Вилла» (молодёжная)
 NextGen Series: 2012/13

«Астон Вилла»
 Победитель плей-офф за выход в АПЛ: 2018/19

«Манчестер Сити»
 Чемпион Англии: 2021/22

Сборная Англии (до 21 года)
 Победитель Турнира в Тулоне: 2016

Сборная Англии
 Серебряный призёр Чемпионата Европы: 2020

Личные 
 Лучший британский игрок года до 17 лет: 2012
 Лучший молодой игрок «Астон Виллы» в сезоне 2014/15
 Лучший британский игрок года до 21 года: 2015
 Команда года по версии ПФА: 2018/19 в Чемпионшипе
 Лучший игрок «Астон Виллы» в сезоне 2019/20

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 29 игр / 2 гола; 17 побед, 7 ничьих, 5 поражений.

Личная жизнь 
Отец Джека, Кевин Грилиш, ирландец. Родился в Бирмингеме, Англия. Бабушка и дедушка по отцовской линии — ирландцы. Дед по материнской линии тоже ирландец. Сам Джек родился в английском городе Солихалл.

Предок Джека, Билли Гаррати, был футболистом. На протяжении нескольких сезонов выступал за «Астон Виллу», с которой выиграл чемпионат (1899, 1900) и кубок (1905) Англии.

С 16 лет встречается с моделью Сашей Эттвуд, с которой познакомился еще во время учёбы в средней школе.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на официальном сайте «Астон Виллы»
 Профиль футболиста  на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Англии
Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Манчестер Сити»